Ascott – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire
 Ascott – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Warwickshire
 Ascott-under-Wychwood – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire
 Ascott d’Oyley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire
 Ascott Earl – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire

Zobacz też:
 Ascot